Села в Україні:
 Волосів — Житомирська область, Бердичівський район
 Волосів — Івано-Франківська область, Надвірнянський район

 Волосів — хутір на Бережанщині, знятий з облікових даних